Плетнёв () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Плетнёв, Борис Владимирович (1902—1979) — артист балета, критик, сценарист, режиссёр театра.
 Плетнёв, Василий Ефимович (1941—2022) — советский футболист.
 Плетнёв, Валериан Фёдорович (1886—1942) — писатель, критик, идеолог Пролеткульта.
 
 
 Плетнёв, Евграф Владимирович (1868—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Плетнёв, Кирилл Владимирович (род. 1979) — российский актёр.
 Плетнёв, Леонид Михайлович (род. 1961) — танцор и учитель танцев, писатель.
 Плетнёв, Михаил Васильевич (род. 1957) — пианист, композитор и дирижёр.
 
 Плетнёв, Сергей Владимирович (род. 1978) — белорусский гребец-каноист.



Топоним 
 Плетнев — посёлок, Хомутовский район, Курская область, Россия.